Dalmatin ist der Familienname folgender Personen:

 Jurij Dalmatin (um 1547–1589), protestantischer Prediger und Bibelübersetzer
 Karlo Dalmatin (* 1980), kroatischer Poolbillardspieler